HMS Kullen kan syfta på:

* – en minsvepare i svenska flottan sjösatt år 1940
 – ett minröjningsfartyg i svenska flottan sjösatt år 1986

Se även
Kullen